Albi je lahko:
 Albi, Catanzaro (Italija)
 Albi, Tarn (Francija)